El Sol (journal américain)
 El Sol (journal espagnol)
 El Sol (journal mexicain)